Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2011/12 będą 20. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczną się 12 marca 2011 roku, a zakończą wiosną 2012 roku. Tytułu mistrzowskiego broni . , 14. zespół poprzedniej edycji ligi, z powodu problemów finansowych złożył wniosek wycofujący go z rozgrywek, jednak 24 stycznia 2011 prezes klubu poprosił o unieważnienie dokumentu i wyraził chęć uczestniczenia w rozgrywkach. Dodatkowo na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu klubów Priemjer-Ligi, zdecydowano o zastąpieniu drużyny Saturna Ramienskoje, drużyną FK Krasnodar zajmująca w sezonie 2010, piąte miejsce w II lidze rosyjskiej. Zmiana ta została spowodowana ogromnymi długami klubu Saturn Ramienskoje wynoszącymi około 800 mln rubli, który został rozwiązany w styczniu 2011 roku.

Zasady rozgrywek 
W związku ze zmianą systemu rozgrywania ligi z wiosna-jesień na system jesień-wiosna, sezon 2011/12 będzie sezonem przejściowym. Będzie trwał on ponad rok i składał się z trzech rund. Pierwsza odbędzie się wiosną 2011 r., druga jesienią 2011 r., natomiast trzecia wiosną 2012 r. W tej ostatniej 16 drużyn zostanie podzielonych na dwie 8-zespołowe grupy. Drużyny, które po dwóch rundach zajęły miejsca 1-8 powalczą o mistrzostwo kraju oraz europejskie puchary. Drużyny z miejsc 9-16 będą walczyły o utrzymanie w Premier Lidze. Zespoły, które po trzeciej rundzie uplasują się na pozycjach 15-16 spadają do Pierwszej dywizji, zespoły z miejsc 13-14 zagrają baraże o utrzymanie.
Zdaniem prezesa Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Siergieja Fursenki zmiany w kalendarzu miały pomóc rosyjskiej federacji futbolu w staraniach o organizację MŚ w 2018 roku.

Drużyny

Tabela

Pierwsza i druga runda

Trzecia runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Wyniki

Pierwsza i druga runda

Trzecia runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Uwagi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Rosji
2012 w Rosji